Во́ткінський район (, ) — муніципальний округ в складі Удмуртської Республіки Російської Федерації. Адміністративний центр — місто Воткінськ, яке утворює окремий Воткінський міський округ.

Історія 
Воткінський район був утворений 4 листопада 1926 року із частини колишнього Сарапульського повіту. Центром району стало селище міського типу Воткінськ. 1935 року район зі складу Свердловської області перейшов до складу Кіровського краю. 1937 року район увійшов до складу Удмуртської АРСР. У період 1963-1965 років район був укрупнений за рахунок сусіднього Шарканського району.

2021 року Воткінський район перетворено в муніципальний округ зі збереженням старої назви, при цьому усі сільські поселення були ліквідовані:

Населення 
Населення округу становить 24303 особи (2019, 24114 у 2010, 23709 у 2002).

Національний склад населення станом на 2010 рік:

Населені пункти

Примітки 

Воткінський район
Муніципальні округи Удмуртії